A 2014-es Superbike-világbajnokság volt a sorozat huszonhetedik kiírása. A szezon során tizenkét helyszínen összesen huszonnégy versenyt rendeztek.

A bajnokságot a francia Sylvain Guintoli nyerte, pályafutása során először, hat ponttal megelőzve a címvédő Tom Sykest.

Versenyek 

Az előzetes versenynaptárat a FIM 2013. november 29-én hozta nyilvánosságra, benne tizennégy helyszínnel.. Az eredetileg szeptemberre tervezett orosz versenyt végül törölték az ország ukrajnai katonai beavatkozása miatt. Áprilisban került ki egy tizenhárom helyszínes naptár, szezonzáróként egy villanyfényes katari versennyel.

Júliusban kiderült, hogy Dél-Afrikában, a Phakisa Freewayen sem lesz verseny, ugyanis a pálya nem tudta időben megszerezni a rendezéshez szükséges engedélyeket.

Versenyzők, csapatok

A világbajnokság végeredménye

Konstruktőri bajnokság

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

A Superbike-világbajnokság hivatalos weboldala

2014 a Superbike-ban
Superbike világbajnokságok